Brouwerij Roegiers (Oosteeklo), een voormalige brouwerij behorende tot het kasteel van Oosteeklo.
 Brouwerij Roegiers (Gent), erfgoed en een voormalige brouwerij te Gent.